Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2001 fand vom 6. bis 9. September in Jesolo (Italien) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die achte offizielle EM der Frauen und das neunte Turnier der Männer. Die Griechinnen Vassiliki Karadassiou und Effrosyni Sfyri gewannen das Finale gegen das Schweizer Duo Nicole Schnyder-Benoit und Simone Kuhn. Die Deutschen Andrea Ahmann und Ulrike Schmidt belegten den dritten Rang. Bei den Männern gelang den Schweizern Sascha Heyer und Markus Egger in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen ihre Landsleute Martin und Paul Laciga die Revanche. Die Norweger Jørre André Kjemperud und Vegard Høidalen wurden wieder Dritter.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Teams an. Das Turnier wurde im Double-knock-out-Verfahren ausgetragen. Die Sieger erhielten pro Paar 31.000 Euro sowie 200 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Venetien
Volleyballwettbewerb in Italien
Jesolo